Са́ра Джуд Са́зерленд (; род. , Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса. Наиболее известна по роли Кэтрин Майер в телесериале «Вице-президент» (2012-19).

Ранние годы 
Сазерленд родилась в Лос-Анджелесе, Калифорния, в семье актёра Кифера Сазерленда и Камелии Кэт. Она является внучкой актёров Дональда Сазерленда и Ширли Дуглас, а также правнучкой канадского политика Томми Дугласа. Она окончила Школу искусств Тиш в Нью-Йорке.

Карьера 
С 2012 по 2019 год Сазерленд исполняла роль Кэтрин Майер, дочери героини Джулии Луи-Дрейфус, в телесериале «Вице-президент». За свою работу в сериале она выиграла премию Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале в 2018 году.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Сазерленд (актёрская династия)
Выпускники Нью-Йоркского университета
Выпускники Школы искусств Тиш
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Киноактрисы США